ACRA – francuski przeciwpancerny pocisk kierowany  
 Acra Bleeker,1860 – synonim rodzaju ryb Labeo